Dongsan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Dongsan-dong, Iksan, stadsdel i Iksan, Norra Jeolla, 
 Yeoui-dong, Jeonju, tidigare Dongsan-dong, stadsdel i Jeonju, Norra Jeolla,